Чапаевский — посёлок в Куюргазинском районе Башкортостана, относившийся к Мурапталовскому сельсовету. 

Почтовый индекс — 453365.

Географическое положение 
Расстояние до:
 районного центра (Ермолаево): 34 км
 ближайшей ж/д станции (Мурапталово): 3 км

История 

в 2006 году объединён с селом Новомурапталово с сохранением статуса села и наименования «Новомурапталово» (Закон Республики Башкортостан от 21.06.2006 № 329-з «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населенных пунктов, переносом административных центров», ст. 5).

Примечания

Ссылки 
 Совет муниципальных образований Республики Башкортостан.

Исчезнувшие населённые пункты Куюргазинского района